Чёрная Ре́чка — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Входит в состав Восточного сельского поселения. Дата образования — 10 сентября 1906 года.

География 
Расположено на 17-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

До 2000-х годов автодорога проходила через село, затем был построен объездной участок и асфальтированная дорога местного значения к селу Дружба.

История 
Дата образования — 10 сентября 1906 года.

Население 
1915 год — 99 дворов при 688 жителях.

1923 год — 102 двора, где проживало 263 мужчины и 266 женщин, имелось 182 коровы, 181 лошадь и 132,5 десятин пахотной земли.

Инфраструктура 
Село Чёрная Речка состоит из трёх улиц (Центральная, Верхняя и Нижняя), соединённых короткими переулками. На окраине села находится воинский гарнизон и многоэтажные жилые дома офицерского состава.

В селе была средняя школа, с конца 1980-х гг. на базе школы была создана школа-интернат, а школьники села стали обучаться в школе села Сергеевка. С 2000-х годов в здании школы располагаются: почта, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека.

В окрестностях села — садоводческие общества хабаровчан.

В конце 1980-х годов построен большой магазин стройматериалов, в 2000-е годы перепрофилирован в сельский супермаркет.

Памятники 
 Памятник борцам за Советскую власть

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Иллюстрированные заметки Андрея Свинчукова. Чёрная Речка 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Чёрная Речка в Викимапии
 История поселения Черная Речка (сайт администрации Восточного сельского поселения)

Населённые пункты Хабаровского района